O Al-Wehda Sports & Cultural Club é um clube de futebol com sede em Sanaa, Iêmen. A equipe compete no Campeonato Iemenita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1954.

Títulos 

  Campeonato Iemenita: 5 (1979, 1995, 1997, 1998 e 2002)
  United Cup: 1 (1998)
  Copa do Iêmen do Norte: 1 (1978)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Iêmen
Clubes de futebol fundados em 1954